Томас Картер () — распространённое в англоязычных странах сочетание имени и фамилии.

 Картер, Томас (политик) (1690—1763) — ирландский политик, статс-секретарь Ирландии (1755—1763).
 Картер, Томас (композитор) (1769–1800) — ирландский композитор.
 Картер, Томас (режиссёр) (род. в 1953) — американский актёр, режиссёр и продюсер.
  (1608–1684) — американский пуританский священник английского происхождения.
  (1827–1900) — третий суперинтендант провинции Мальборо (колония Новая Зеландия).
  (1863–1931) — британский орнитолог.
  (род. в 1974) — американский профессиональный рестлер, известный как «Безрассудный юнец» ().
  (род. в 1867) — клерк и военный писатель Британской армии.
  (около 1735–1804) — ирландский композитор.
  (1882–1925) — американский учёный-китаист и писатель.
  (1854–1911) — американский политик (Монтана).
  (1831–1908) — офицер армии конфедератов.
  (1851–1879) — английский футболист, игрок сборной Англии.
  (род. в 1921), американский инженер и бизнесмен.
  (1808–1901), английский протестантский священник и церковный писатель.